Niemcy:
 Eichstedt (Altmark) – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Osoby:
 Carl Ferdinand Eichstedt – niemiecki ginekolog

Inne:
 Eichstedt – ród

Zobacz też:
 Eichstädt
 Eichstätt
 Eickstedt